Jääskensaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Jääskensaari (ö i Mellersta Karelen), Norra Karelen, 
 Jääskensaari (ö i Joensuu), Norra Karelen, 

Robotskapade Finlandförgreningar